Rachlow ist der sorbische Ortsname von:

 Rachlau in der Gemeinde Kubschütz, Landkreis Bautzen, siehe Rachlau (Kubschütz)
 Rachlau, Stadt Wittichenau, Landkreis Bautzen, siehe Rachlau (Wittichenau)